Bundestagswahlkreis Hannover-Land steht für folgende Bundestagswahlkreise in Niedersachsen:

 Bundestagswahlkreis Hannover-Land I
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land II

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover